

Politici 
 William Clark (ontdekkingsreiziger)
 William A. Clark, Amerikaans senator
 William P. Clark, Jr., Amerikaans minister van binnenlandse zaken
 William Ramsey Clark, Amerikaans minister van justitie
 William Thomas Clark, Amerikaans generaal van de Unie tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog

Sporters 
 William Clark (boogschutter), Amerikaans boogschutter
 William Clark (bokser), Amerikaans bokser
 William Dennison Clark, Amerikaans footballer
 Will Clark, Amerikaans honkballer
 William Clark (skiër), Canadees skiër
 Will Clarke, Australisch wielrenner
 Billy Clark (1881), Engels voetballer
 Billy Clark (1967), Engels voetballer
 Billy Clark (1991), Engels voetballer

Overig 
 William S. Clark, Amerikaans wetenschapper en kolonel van de Unie tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
 William Tierney Clark, Engels ingenieur